Глог (Crataegus) е род покритосеменни растения от семейство Розови (Rosaceae). Включва няколкостотин вида храсти и малки дървета, разпространени главно в умерените зони на Северното полукълбо.

Видове

Източници 

 
Защитени лечебни растения